Sedan kan syfta på 

 Sedan – en täckt karossform för bilar med två- eller fyra dörrar

Geografi

Frankrike 

 Sedan, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sedan (arrondissement) – ett arrondissement i Frankrike

Indonesien 

 Desa Sedan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sedan, distrikt, Jawa Tengah,

USA 

 Sedan, Kansas, countyhuvudort, Chautauqua County, 
 Sedan, West Virginia – en ort i West Virginia

Robotskapade Indonesienförgreningar